Try Again – singolo dei Champaign del 1983
 Try Again – singolo di Aaliyah del 2000
 Try Again – singolo dei Keane del 2006
 Try Again – singolo di Mai Kuraki del 2013
 Try Again – singolo di Imany del 2014